Річард Свінберн (народився 26 грудня 1934 року) — британський філософ.
 Алджернон Чарлз Свінберн (англ. Algernon Charles Swinburne; нар. 5 квітня 1837, Лондон — пом. 10 квітня 1909, Лондон) — англійський поет.